Maurice de Hond, (8 oktober 1947), Nederlands opiniepeiler 
 Marc de Hond, (21 september 1977), Nederlands radiopresentator
 Marjon de Hond, (3 juni 1972), Nederlands weervrouw
 Een waterschap in de provincie Utrecht: De Hond (waterschap Utrecht)
 Een waterschap in de provincie Friesland: De Hond (waterschap Friesland)
 Een windmolen bij het Friese dorpje Peasens: De Hond (windmolen)
 Een voormalige molen in Amsterdam: De Hond (Amsterdam)